Haruku (eiland), een eiland in de Indonesische provincie Molukken.
 Haruku (plaats), een plaats op het Indonesische eiland Haruku.
 Straat Haruku, een zeestraat tussen de Indonesische eilanden Haruku en Ambon.
 Haruku (taal), een taal in Indonesië.